Machault ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Machault (Ardennes) im Département Ardennes
 Machault (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

Machault ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume de Machaut (auch Machault, * zwischen 1300 und 1305; † 1377), französischer Komponist und Dichter
 Jean Baptiste de Machault d’Arnouville, von 1745 bis 1754 Generalkontrolleur der Finanzen während der Herrschaft Ludwigs XV.

Siehe auch:
 Machaut, de Machaut, de Machault